

Sigle 
 Acute interstitial pneumonia – polmonite interstiziale acuta
 Aeronautical Information Publication – notizie a carattere permanente o temporaneo di lunga durata – essenziali per la navigazione aerea
 Air-independent propulsion – sistemi che consentono ad un sottomarino di operare in immersione senza bisogno di Snorkel
 Aldosterone induced proteins – proteine indotte dall'aldosterone
 American Institute of Physics – ordine dei fisici statunitensi
 American International Pictures – azienda cinematografica statunitense
 Anterior Intraparietal (area) – area intraparietale anteriore
 Application Infrastructure Provider
 Associazione italiana pedologi
 Anatubercolina Integrale Petragnani (vaccino italiano antitubercolare che precedette il Vaccino Diffondente Salvioli)
Associazione Italiana di Psicologia

Codici 
 aip – codice ISO 639-3 della lingua burumakok